Asinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Asinsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Asinsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar